Les Reed (muzikant), een Britse muzikant.
 Les Reed (Australian footballer), een Australian football-speler.
 Les Reed (coach), een Britse voetbalcoach.